Keeping Secrets è il secondo album della cantante inglese Skye Edwards.

Tracce

Collegamenti esterni